Dinastia Ducas
 Ioan Ducas
 Andronic Ducas
 Mihail al VII-lea Ducas
 Irina Ducas
 Constantin al X-lea Ducas
 Constantin I Ducas
 Constantin al II-lea Ducas
 Ioan al III-lea Ducas Vatatzes
 Alexios al V-lea Ducas Murtzuphlos

Nume de familie românești